Beaufort County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Beaufort County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 71000567
 Beaufort County Courthouse (South Carolina)